El evento de menos de 52 kg femenino de judo olímpico en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 tomó lugar el 29 de julio en el  Centro de Exposiciones ExCeL.

Resultados

Finales

Repechajes

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en Olimpiadas Telemundo (español)

52 kg